Эксетер (англ. Exeter) — многозначный термин.

 Эксетер — главный город английского графства Девоншир, на судоходной реке Экс, в 15 км выше её впадения в Ла-Манш. 
 Эксетер — аэропорт, расположенный рядом с городом Эксетер в графстве Девон, Англия.
 «Эксетер» («Эксетер Чифс») — английский регбийный клуб из одноимённого города, графство Девон.
 «Эксетер Сити» — английский футбольный клуб из города Эксетер.

См. также 
  — название нескольких кораблей Королевского флота.